Jorosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jorosaari (ö i Jämsä, Iso Rautavesi), Mellersta Finland, 
 Jorosaari (ö i Joutsa), Mellersta Finland, 
 Jorosaari (ö i Kuhmois, Tehinselkä), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar